Australian Open 2007 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 15–28 ianuarie 2007. A fost a 95-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului. S-a jucat pe terenuri cu suprafață dură. Turneul a făcut parte din circuitul masculin ATP World Tour 2007 și din circuitul feminin WTA Tour 2007. Câștigătorii au primit câte două mii de puncte.

Fondul total de premii a fost stabilit la exact 20 milioane A$, câștigătorii la simplu masculin și la simplu feminin primind fiecare 1.281.000 A$. Peste 500 de jucători au concurat în 2007. 

La dublu mixt, sistemul de punctaj a fost schimbat. În cazul în care, după două seturi, scorul este de 1–1, setul decisiv va consta într-un tiebreak, iar prima echipă care ajunge la zece puncte, cu o diferență de minimum două puncte, câștigă meciul. 

Roger Federer și-a apărat cu succes titlul la simplu masculin, învingându-l în finală pe Fernando González, în timp ce campioana en-titre, Amélie Mauresmo, a fost eliminată de  Lucie Šafářová în runda a patra. Serena Williams a învins-o în finală pe Maria Șarapova în două seturi, câștigând titlul la simplu feminin. A fost al treilea ei titlu de simplu la Australian Open și al optulea titlu major de simplu în general. Pentru Federer a fost al treilea său titlu la Australian Open și al zecelea titlu major în general.  Federer a devenit primul jucător care a câștigat un major fără să piardă un set de la Björn Borg la French Open 1980, și primul care a făcut acest lucru pe terenuri dure.  De asemenea, Federer a înregistrat o a șaptea apariție consecutivă într-o finală de Grand Slam, egalând recordul lui Jack Crawford din anii 1930, și a devenit primul jucător care a ajuns la unsprezece semifinale majore consecutive (seria a început la Campionatele de la Wimbledon din 2004). González a devenit primul chilian care a ajuns la o finală majoră de la Marcelo Ríos în 1998.

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Note

Legături externe
 Australian Open official website

2007
2007 în tenis